Osoby o nazwisku Cadogan:
 Alexander Cadogan – brytyjski arystokrata i polityk
 Charles Cadogan – brytyjski arystokrata i przedsiębiorca
 Edward Cadogan – brytyjski arystokrata i polityk
 Gerald Cadogan – brytyjski arystokrata
 George Cadogan – brytyjski arystokrata i polityk
 Levi Cadogan – barbadoski lekkoatleta
 Henry Cadogan – brytyjski arystokrata i polityk
 William Cadogan (1. hrabia Cadogan) – brytyjski generał i dyplomata
 William Cadogan (7. hrabia Cadogan) – brytyjski arystokrata

Inne:
 Hrabia Cadogan – tytuł